Amerikai Egyesült Államok
 Cyclone (Indiana)
 Cyclone (Kentucky)
 Cyclone (Missouri)
 Cyclone (Nyugat-Virginia)
 Cyclone (Pennsylvania)